Akar ist der Familienname folgender Personen:

 Eslem Akar (* 1998), türkische Schauspielerin
 Hulusi Akar (* 1952), türkischer Generalstabschef
 John Akar (1927–1975), Entertainer, Politiker Komponist der Nationalhymne aus Sierra Leone
 Nasuh Akar (1925–1984), türkischer Ringer
 Serdar Akar (* 1964), türkischer Regisseur und Drehbuchautor
 Zeina Akar, libanesische Politikerin

Akar bezeichnet:
 einen Fluss in der Türkei, siehe Akarçay